Флаг муниципального образования сельское поселение Нижнесорты́мский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 8 ноября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6540.

Целями учреждения и использования флага поселения являются:

— создание зримого символа целостности территории поселения, географических особенностей единства и взаимодействия населяющих его граждан;

— воспитание у жителей поселения гражданственности, патриотизма, уважения к историческим, культурным, национальным и духовным традициям.

Описание 
«Флаг поселения представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих вертикальных полос: синего (справа) и зелёного (слева) цветов, в центре которого — щука белого цвета (хвостом вниз, головой вверх от древка, изогнувшаяся от древка), держащая в пасти жемчужину чёрного цвета».

Символика флага

Примечания